Vézac (Cantal)
 Vézac (Dordonha)